Mario Schembri (n. 1956) – calciatore maltese
Mario Schembri (n. 1950) – calciatore maltese